Roussel är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Roussel
 Antoine Roussel
 Dominic Roussel
 Félix Roussel
 Raymond Roussel
 Theodore Roussel
 Théophile Roussel

Franska efternamn